Ekstersibia
 Grijze sibia
 Javaanse sibia
 Langbiansibia
 Langstaartsibia
 Prachtsibia
 Witoorsibia
 Zwartkapsibia
 Zwartkopsibia